De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst is een overheidsdienst in verschillende landen:

 Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Nederland)
 Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (België)